Жан Жослен (* 1940) — французький боксер, учасник Олімпійських ігор-1960.
 Жан-Франсуа Жослен (1939—2003) — французький письменник і журналіст.

 Жослен I (1172—1131) — князь Галілеї (1112—1118), граф Едеси з 1118.
 Жослен II (1113—1159) — граф Едеси з 1131 року.
 Жослен III (1134/1139-1190/1200)— державний та військовий діяч Єрусалимського королівства, титулярний граф Едеси.
 Жослен Англома (* 1965) — французький футболіст, що грав на позиції захисника, півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Жослен Гурвеннек (* 1972) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Жослен Лем'є (* 1967) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Жослен де Пороет (? — 1074) — віконт де Тро (графство Пороет) в 1048—1074 роках.
 Жослен Тібо (* 1975) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

 Жослен — французький історичний драматичний фільм 1933 року.
 Жослен — французький історичний драматичний фільм 1952 року.